Galen (maankrater), een kleine inslagkrater op de Maan
 Galen (New York), een gemeente in de Amerikaanse staat New York
 Galen Center, een sportarena in Amerikaanse stad Los Angeles

Personen 
 Claudius Galenus (2e-3e eeuw), Grieks-Romeins arts (in het Engels Galen genoemd)
 Ernst Philipp Karl Lange (1813-1899), Duits schrijver, beter bekend onder zijn pseudoniem Philipp Galen
 Galen Behr (1986), Nederlands diskjockey en muziekproducer
 Galen Clark (1814-1910), Amerikaans natuurbeschermer
 Galen Gering (1971), Amerikaans acteur
 Galen Rathbun (1948), Amerikaans bioloog
 Galen Rowell (1940-2002), Amerikaans natuurfotograaf en bergbeklimmer
 Galen Rupp (1986), Amerikaans langeafstandsloper
 Vasili Blücher (1889-1934), Russisch militair, ging tijdens zijn verblijf in China onder de deknaam Galen

Voor personen genaamd Van Galen of von Galen, zie Van Galen (doorverwijspagina).

In fictie 
 Ard-galen, een fictief gebied uit De Silmarillion van J.R.R. Tolkien
 Galen Marek, een personage uit de Star Wars-franchise
 Galen Tyrol, een personage uit de herwerkte televisieserie Battlestar Galactica
 Parth Galen, een fictief grasland uit In de ban van de ring van J.R.R. Tolkien
 Tol Galen, een fictieve plaats uit De Silmarillion van J.R.R. Tolkien